Sezóna 2005/06 byla 88. sezónou NHL (původně 89.), první po stávce hráčů. Vítězem Stanley Cupu se stal tým Carolina Hurricanes.

Konečné tabulky základní části

Východní konference

Západní konference 

* vedení v divizi zajišťuje jedno ze tří prvních míst v konferenci

Playoff

Východní konference

Čtvrtfinále 
 Ottawa Senators – Tampa Bay Lightning 4:1 (4:1, 3:4, 8:4, 5:2, 3:2)
 Carolina Hurricanes – Montreal Canadiens 4:2 (1:6, 5:6 pp., 2:1 pp., 3:2, 2:1, 2:1 pp.)
 New Jersey Devils – New York Rangers 4:0 (6:1, 4:1, 3:0, 4:2)
 Buffalo Sabres – Philadelphia Flyers 4:2 (3:2 pp., 8:2, 2:4, 4:5, 3:0, 7:1)

Semifinále 
 Ottawa Senators – Buffalo Sabres 1:4 (6:7 pp., 1:2, 2:3 pp., 2:1, 2:3 pp.)
 Carolina Hurricanes – New Jersey Devils 4:1 (6:0, 3:2 pp., 3:2, 1:5, 4:1)

Finále 
 Carolina Hurricanes – Buffalo Sabres 4:3 (2:3, 4:3, 3:4, 4:0, 4:3 pr., 1:2 pr., 4:2)

Západní konference

Čtvrtfinále 
 Detroit Red Wings – Edmonton Oilers 2:4 (3:2 pp., 2:4, 3:4 pp., 4:2, 2:3, 3:4)
 Dallas Stars – Colorado Avalanche 1:4 (2:5, 4:5 pp., 3:4 pp., 4:1, 2:3 pp.)
 Calgary Flames – Mighty Ducks of Anaheim 3:4 (2:1, 3:4, 5:2, 2:3 pp., 3:2, 1:2, 0:3)
 Nashville Predators – San Jose Sharks 1:4 (4:3, 0:3, 1:4, 4:5, 1:2)

Semifinále 
 San Jose Sharks – Edmonton Oilers 2:4 (2:1, 2:1, 2:3 pp., 3:6, 3:6, 0:2)
 Mighty Ducks of Anaheim – Colorado Avalanche 4:0 (5:0, 3:0, 4:3 pp., 4:1)

Finále 
 Mighty Ducks of Anaheim – Edmonton Oilers 1:4 (1:3, 1:3, 4:5, 6:3, 1:2)

Finále Stanley Cupu 
 Carolina Hurricanes – Edmonton Oilers 4:3 (5:4, 5:0, 1:2, 2:1, 3:4 pr., 0:4, 3:1)

Trofeje a ocenění

Týmové 
 Stanley CupCarolina Hurricanes
 Clarence S. Campbell BowlEdmonton Oilers
 Prince of Wales TrophyCarolina Hurricanes
 Presidents' TrophyDetroit Red Wings

Individuální 
 Art Ross TrophyJoe Thornton (San Jose Sharks)
 Hart Memorial TrophyJoe Thornton (San Jose Sharks)
 Maurice Richard TrophyJonathan Cheechoo (San Jose Sharks)
 Calder Memorial TrophyAlexandr Ovečkin (Washington Capitals)
 Vezina TrophyMiikka Kiprusoff (Calgary Flames)
 James Norris Memorial TrophyNicklas Lidström (Detroit Red Wings)
 Ted Lindsay AwardJaromír Jágr (New York Rangers)
 Conn Smythe TrophyCam Ward (Carolina Hurricanes)
 Frank J. Selke TrophyRod Brind'Amour (Carolina Hurricanes)
 William M. Jennings TrophyMiikka Kiprusoff (Calgary Flames)
 Jack Adams AwardLindy Ruff (Buffalo Sabres)
 Bill Masterton Memorial TrophyTeemu Selänne (Anaheim Mighty Ducks)
 Lady Byng Memorial TrophyPavel Dacjuk (Detroit Red Wings)
 King Clancy Memorial TrophyOlaf Kölzig (Washington Capitals)

All-Star týmy

1. All-Star tým 
 Útočníci - Joe Thornton (Boston/San José), Jaromír Jágr (New York Rangers), Alexandr Ovečkin (Washington Capitals)
 Obránci - Nicklas Lidström (Detroit Red Wings), Scott Niedermayer (Mighty Ducks of Anaheim)
 Brankář - Miikka Kiprusoff (Calgary Flames)

2. All-Star tým 
 Útočníci - Eric Staal (Carolina Hurricanes), Daniel Alfredsson (Ottawa Senators), Dany Heatley (Ottawa Senators)
 Obránci - Zdeno Chára (Ottawa Senators), Sergej Zubov (Dallas Stars)
 Brankář - Martin Brodeur (New Jersey Devils)

NHL All-Rookie Team 
 Útočníci - Alexandr Ovečkin (Washington Capitals), Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins), Brad Boyes (Boston Bruins)
 Obránci - Dion Phaneuf (Calgary Flames), Andrej Meszároš (Ottawa Senators)
 Brankář - Henrik Lundqvist (New York Rangers)

Individuální statistiky

Produktivita v základní části 
Řazeno na prvním místě podle počtu kanadských bodů, na druhém místě podle počtu vstřelených gólů

Statistiky brankářů 
Řazeno podle gólového průměru na utkání

Legenda 
Min - odchytané minuty 
V - vítězství 
P- porážky 
P/prodl - porážky v prodloužení či nastavení 
GA - obdržené branky 
SO - utkání bez obdržení branky (shotout) 
% úsp. - procento úspěšnosti zákroků 
Gól. prům. - gólový průměr na utkání

Externí odkazy 
 
Nejlepší v sezóně - Databáze NHL

Sezóny NHL
Lední hokej v roce 2005
Lední hokej v roce 2006